Vesingran (en francès Bésingrand) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Els primers esments escrits que s'en conserven són Sent Jacme de Besingran (1344) et Vesii-Gran (1349).

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó de Lagòr